Yeguada hace referencia a varios artículos:

Ganadería
 Yeguada, un conjunto de ganado caballar;

Lugares
 Yeguada (Camuy), barrio en el municipio de Camuy, Puerto Rico;
 Yeguada (Vega Baja), barrio en el municipio de Vega Baja, Puerto Rico;
 Volcán La Yeguada, en Panamá.